Нина Яновна Леймане (; 8 июня 1921 — 9 января 1999, Валмиера, Латвия) — латвийская и советская актриса театра и кино, народная артистка Латвийской ССР (1980), заслуженная артистка Латвийской ССР (1971). Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1984).

Биография 
После окончания драматических курсов Эрнеста Зелтматиса, играла на сцене театра в Елгаве. С 1953 года более 50 лет — актриса Валмиерского драматического театра. Несколько сезонов Нина Леймане играла в театре Даугавпилса.

Избранные театральные роли 
 Катерина — Гроза А. Н. Островского
 в цикле Нискавуори Х. Вуолийоки:
 Марта и хозяйка Нискаувори — «Каменное гнездо», «Женщины Нискавуори», «Хлеб Нискавуори», «Молодая хозяйка Нискавуори» .
 Бабушка — «Деревья умирают стоя» А. Касоны
 Дочь хозяйки дома — «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло
 Микумиете — «Рига» А. Деглавса
 Полина Даллес'' — «История» В. Белшевица

Роли в кино 
 1982 — Моя семья / Mana ģimene — мать Зайги
 1982 — Дверь, открытая для тебя / Durvis, kas tev atvērtas — Гайда

Награды 
 1971 — Заслуженная артистка Латвийской ССР
 1980 — Народная артистка Латвийской ССР 
 1984 — Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР
 1990— премия Bertas Rūmnieces
 1996 — Орден Трёх звёзд

Ссылки 
 Valmieras teātra aktrisei Ņinai Leimanei — 90

Персоналии:Рижская киностудия
Народные артисты Латвийской ССР
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Родившиеся в Латвии
Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР
Кавалеры ордена Трёх звёзд